

Personnalités 

 Bénédicte Hyon Kyong-nyon (1794-1839), catéchiste coréenne, martyre, sainte ;
 Charles Hyon Song-mun (1799-1846), laïc chrétien coréen, catéchiste, martyr, saint ;
 Georges Louis Hyon (1840-1913), peintre et illustrateur français ;
 Hyon Song-wol (née en 1972), chanteuse nord-coréenne ;
 Hyon Yong-chol (né en 1949), militaire et homme politique nord-coréen, ministre.

Lieux 

 Hyon, section de la ville de Mons dans la province de Hainaut, en Belgique.